Fort Washington peut faire référence à :
 Fort Washington, un fort dans l'État de New York ;
 Bataille de Fort Washington, bataille de la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 Fort Washington, un fort dans l'Ohio ;
 Fort Washington, une census-designated place en Californie ;
 Fort Washington, une census-designated place dans le Maryland.
 Fort Washington, une census-designated place en Pennsylvanie.